Broxbourne (district), een district in Engeland
Broxbourne (plaats), een plaats in Engeland